Prvenstvo Nezavisne Države Hrvatske u nogometu 1941. pod nazivom "Natjecanje u hrvatskom državnom razredu" je bilo nogometno natjecanje u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj koje je organizirao Hrvatski nogometni savez. Natjecanje je započelo 5. listopada 1941. godine.

Natjecateljski sustav 

Momčadi su međusobno trebale odigrati dvokružni liga sustav, a prvakom je trebala postati momčad s najviše osvojenih bodova (pobjeda = 2 boda, neodlučen ishod = 1 bod, poraz = bez bodova). Krajem 1941. godine uslijedila je reorganizacija nogometnih natjecanja u Hrvatskoj, te je za sezonu 1941./1942. odigran samo jesenski dio utakmica.

Rezultati 

Napomene:
 * Rezultat utakmice bez borbe
 Nedostaju podaci o mjestu odigravanja utakmica, te su svi postignuti rezultati upisani u gornjem dijelu rezultatske križaljke.

Ljestvica učinka

Jesenski prvaci 

Prvi hrvatski Građanski športski klub (Zagreb): Milan Antolković, Branko Pleše, Franjo Wölfl, August Lešnik, Florijan Matekalo, Ernest Dubac, Miroslav Brozović, Mirko Kokotović, Ivan Jazbinšek, Zvonimir Cimermančić, Emil Urch (trener: Márton Bukovi)

Izvori 

 Hrvatski nogometni savez 1912-1992 80. obljetnica, Zagreb 1992
 eVaraždin Klub koji je ispao iz povijesti NK Varteksa (ep) 04. svibnja 2010.
 eu-football.info, Hrvatska - Natjecanje 1941., pristupljeno 21. ožujka 2017.

1941
1941